Iljitsja (Altaj) - posjolok in de kraj Altaj
 Iljitsja (Koersk) - choetor in de oblast Koersk
 Iljitsja (Perm) - posjolok in de kraj Perm
 Iljitsja (Rjazan) - posjolok in de oblast Rjazan
 Iljitsja (Toela) - posjolok in de oblast Toela
 Iljitsja (Voronezj) - posjolok in de oblast Voronezj

 Zie ook
 Illitsj-Avia